Хліб — харчовий продукт що випікається з борошна.
 Хліб (тільки однина) — зерно, з якого виготовляють борошно.
 Хліба, хліби (переважно множина) — зернові культури (жито, пшениця та ін.)
 Хліб (переважно однина, переносно, розмовне) — засоби до існування; заробіток.
 Хліб (переносно, розмовне) — харчі, їжа.

Кінематограф 
  — американський німий повномтеражний фільм режисера Віктора Шерцінгера знятий 1930 року.
 Хліб (фільм, 1929) — український радянський німий повномтеражний фільм режисера Миколи Шпиковського знятий 1930 року.
 Хліб (фільм, 1971) — британський повномтеражний фільм режисера Стенлі Лонга знятий 1971 року.
  — ізраїльський повномтеражний фільм режисера Рама Лові знятий 1986 року.

Див. також 
 Хлібороб
 Хлібобулочні вироби

Примітки